Runaway Train (film), een Amerikaanse film uit 1985 onder regie van Andrej Kontsjalovski
Runaway Train (Soul Asylum), een nummer van de Amerikaanse band Soul Asylum uit 1993